Kadoma puede referirse a:

 Kadoma, localidad en Japón.
 Kadoma, localidad en Zimbabue.